Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 4 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Wild, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Taiwan
1993 à Taïwan
Tennis en octobre 1993